Рома́нова — прізвище, жіночий варіант прізвища Романов.
 Романова Алеся Олександрівна ( 1990) — українська кіноакторка.
 Романова Анна Анатоліївна (* 1985) — депутат Верховної Ради VIII скликання, пройшла за списками партії «Самопоміч».
 Романова Гіана Олександрівна (* 1954) — радянська спортсменка-легкоатлетка в бігу на 800 і 1500 метрів. Майстер спорту СРСР, майстер спорту СРСР міжнародного класу, заслужений майстер спорту СРСР.
 Романова Ірина Миколаївна (* 1972) — радянська та українська фігуристка.
 Романова Ірина Олександрівна (1895—1970) — княжна імператорської крові, в заміжжі — княгиня Юсупова, графиня Сумарокова-Ельстон.
 Романова Ксенія Олександрівна (1875—1960) — велика княгиня, дочка імператора Олександра III, сестра російського імператора Миколи II.
 Романова Наталія Андріївна (* 1960) — український політичний діяч.
Романова Наталя Василівна – (03.09.1958), українська германістка, докторка філологічних наук, доцента, професорка кафедри німецької та романської філології Херсонського державного університету.
 Романова Ніна Олександрівна (* 1940) — радянська волейболістка, майстер спорту СРСР, почесний майстер спорту СРСР, кандидат медичних наук.
 Романова Одарка Володимирівна (1853—1922) — українська письменниця.
 Романова Олександра Петрівна (1838—1900) — Велика княгиня, засновниця Покровського монастиря в Києві.
 Романова Тетяна Євгеніївна — доктор технічних наук, професор кафедр системотехніки та прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
 Романова Яна Сергіївна ( 1983) — російська біатлоністка, призерка чемпіонату Європи з біатлону.

Див. також 
 Романов — чоловічий варіант прізвища.
 Романова Балка